Laigh Kirk steht für folgende Kirchengebäude:

 Laigh Kirk (Kilmarnock)
 Laigh Kirk (Paisley)